Mistrzostwa Europy U-17 w Piłce Nożnej 2003 odbyły się w dniach 7 - 17 maja 2003 roku w Portugalii.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 
Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 
Grupa B

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał 

Triumfatorem Mistrzostw Europy U-17 2003 została reprezentacja Portugalii.

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2003 w Portugalii
Piłka nożna w Portugalii